Djavan é o nome de dois álbuns do cantor e compositor brasileiro homônimo:

 Djavan (1976)
 ''Djavan (1978)

Desambiguação